Угра́да — деревня в Завеличенской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на западной границе города Пскова, на Рижском шоссе (автотрассе  Псков — Изборск).

В деревне расположено ОМВД России по Псковскому району Псковского района.

Население 
 
Численность населения деревни составляла по оценке на конец 2000 года 469 жителей, по переписи 2010 года — 581 житель.

История 
Создано и присвоено наименование Указом ПВС РСФСР 15 ноября 1990 года. До 2005 года входила в состав Тямшанской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района